Forrest är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander Forrest (1849–1918), australisk upptäcktsresande
 Bobby Forrest (1931–2005), engelsk fotbollsspelare
 Edwin Forrest (1806–1872), amerikansk skådespelare
 Frederic Forrest (född 1936), amerikansk skådespelare
 
 J.D. Forrest (född 1981), amerikansk ishockeyspelare
 James Forrest  (född 1991), skotsk fotbollsspelare
 John Forrest (1847–1918), australisk upptäcktsresande och politiker
 Nathan Bedford Forrest (1821–1877) amerikansk plantageägare och militär, medgrundare av Ku Klux Klan
 Steve Forrest, flera personer
 Steve Forrest (musiker) (född 1986), amerikansk trumslagare
 Steve Forrest (skådespelare) (1925–2013), amerikansk skådespelare
 William Forrest (1902–1989), amerikansk skådespelare

Engelska efternamn